Илья Макси́мов:
 Максимов, Илья Владимирович (род. 1987) — российский футболист.
 Максимов, Илья Михайлович (род. 1970) — российский режиссёр мультипликации.
 Максимов, Илья Сергеевич (род. 1986) — российский боксёр и боец ММА.